Vihar, időjárási jelenség
 Vihar, családnév

Az irodalomban
 A vihar (1611), Shakespeare színműve
 Vihar, Alekszandr Nyikolajevics Osztrovszkij színműve

A filmművészetben
 Vihar (1951), Fábri Zoltán filmje
 Vihar (1953), jugoszláv film
 Vihar (1980), John Gorrie filmje
 Vihar (1982), Paul Mazursky filmje
 Vihar (1998), Jack Bender filmje
 Vihar (1999), Harris Done filmje
 Vihar (2000), Ruy Guerra filmje
 Vihar (2005), Björn Stein és Måns Mårlind filmje
 Vihar (2009), német-dán-holland film
 Vihar (2014), Kocsis Alexandra és Kőszegi Tamás filmje
 Vihar (2016), Tatiana Huezo filmje

 A vihar (1928), Lewis Milestone, Sam Taylor és Viktor Tourjansky filmje
 A vihar (1976), Horváth Gergely filmje
 A vihar (1979), Derek Jarman filmje
 A vihar (2013), mexikói televíziós sorozat